Monstres invisibles, un film réalisé par Arthur Crabtree et sorti en 1958 ;
 Monstres invisibles, un roman écrit par Chuck Palahniuk et publié en 1999.